La Serie C 2019-2020 è stata la 6ª edizione del campionato italiano di calcio organizzato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in una divisione unica e, complessivamente, la 46ª edizione del campionato di Serie C. Si è concluso con la promozione di , ,  e, dopo i play-off, della .

Stagione 

Dopo tre anni il campionato torna al formato standard di 60 partecipanti suddivise in tre gironi da 20 squadre. In concomitanza con il sessantesimo anniversario dalla fondazione della Lega Pro, il calendario è stato sorteggiato il 25 luglio 2019 nel Salone d'Onore del CONI a Roma.

Il torneo è iniziato sabato 24 agosto 2019 con gli anticipi della prima giornata a cui sono seguite le altre partite giocate domenica 25 e lunedì 26. Da questa stagione gli orari e le date di gioco sono composti da tre anticipi al sabato, uno per girone, partite la domenica alle ore 15:00 e alle ore 17:30 e un posticipo il lunedì sera alle 20:45. Inizialmente sono stati programmati quattro turni infrasettimanali per il 25 settembre, 23 ottobre 2019, 26 febbraio e 25 marzo 2020. Successivamente è stato introdotto un nuovo turno infrasettimanale per il 22 gennaio 2020 per recuperare la prima giornata del girone di ritorno, non disputata per sciopero il 22 dicembre 2019. ll rinvio di tale giornata ha d'altra parte allungato il riposo per le festività natalizie che era già programmato per le due domeniche successive (29 dicembre 2019 e 5 gennaio 2020).

Il 10 marzo 2020, conseguentemente a quanto disposto il giorno prima dal Governo per decreto, la FIGC ha sospeso sine die tutti i campionati nazionali. In realtà i gironi A e B erano già fermi dal 24 febbraio e sarebbero dovuti riprendere proprio l'11 marzo con alcuni recuperi. L'8 giugno 2020 la FIGC ha dichiarato conclusa la "regular season" e, sulla base di classifiche calcolate con l'attribuzione di punteggi integrativi correttivi per le gare non disputate, ha determinato la promozione in Serie B di ,  e  e le retrocessioni in Serie D di ,  e . Sono stati inoltre riprogrammati i play-off (con alcune modifiche regolamentari) ed i play-out per determinare la quarta promossa () e le altre sei retrocessioni (, , , ,  e ). I play-out si sono svolti con gare di andata e ritorno il 27 ed il 30 giugno, mentre i play-off si sono svolti dal 30 giugno al 22 luglio 2020, preceduti dalla finale della Coppa Italia Serie C.

Il ripristino del format a 60 squadre è stato favorito dalle disposizioni transitorie adottate nella precedente edizione, che contava 59 squadre ai nastri di partenza (poi ridotte a 57 in seguito alle esclusioni di Matera e Pro Piacenza a torneo in corso): 5 promozioni in Serie B contro 4 retrocessioni dai cadetti (per consentire la riforma del format della Lega di B) e 7 retrocessioni tra i dilettanti (comprese le due escluse) contro 9 promozioni dalla Serie D. Fra le 60 aventi diritto all'iscrizione si sono tuttavia registrate sei vacanze d'organico: una determinata dalla riammissione del  in Serie B e le altre cinque dalle mancate iscrizioni di , , ,  e  (quest'ultimo retrocesso dalla Serie B). Di conseguenza sono state riammesse , ,  e  (in pratica tutte le retrocesse, visto che le altre tre non si erano iscritte alla Serie D) e dalla Serie D sono state inoltre ripescate  e . Altre novità del campionato sono  e , retrocesse dalla Serie B, e le nove neopromosse dalla Serie D , , , , , , ,  e . Degni di nota i ritorni in terza serie dell'Arzignano Valchiampo dopo 71 anni d'assenza e del Bari dopo 35 anni, mentre AZ Picerno e Pianese sono all'esordio assoluto in un campionato professionistico. Confermata per la seconda stagione consecutiva la , unica formazione giovanile appartenente a una squadra di Serie A a partecipare al campionato.

In questa stagione la regione più rappresentata è la Lombardia con nove squadre (AlbinoLeffe, Como, Feralpisalò, Giana Erminio, Lecco, Monza, Pergolettese, Pro Patria e Renate); con otto squadre l'Emilia-Romagna (Carpi, Cesena, Imolese, Modena, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace e Rimini); con sei squadre la Toscana (Arezzo, Carrarese, Pianese, Pistoiese, Pontedera e Robur Siena); con cinque squadre il Piemonte (Alessandria, Gozzano, Juventus U23, Novara e Pro Vercelli); con quattro squadre Calabria (Catanzaro, Reggina, Rende e Vibonese), Campania (Avellino, Casertana, Cavese e Paganese), Marche (Fano, Fermana, Sambenedettese e Vis Pesaro), Puglia (Bari, Bisceglie, Monopoli e Virtus Francavilla) e Veneto (Arzignano Valchiampo, L.R. Vicenza, Padova e Virtus Verona); con due squadre Basilicata (AZ Picerno e Potenza), Lazio (Rieti e Viterbese Castrense), Sicilia (Catania e Sicula Leonzio) e Umbria (Gubbio e Ternana); con una squadra Abruzzo (Teramo), Friuli-Venezia Giulia (Triestina), Sardegna (Olbia) e Trentino-Alto Adige (Südtirol). Le regioni non rappresentate sono Liguria, Molise e Valle d'Aosta.

Regolamento 
Da questa stagione il campionato di Serie C torna a prevedere quattro promozioni in Serie B e nove retrocessioni in Serie D. Il regolamento è stato modificato, dopo la sospensione del campionato dovuta alla pandemia di COVID-19, a seguito del Comunicato Ufficiale n. 209/A deliberato dal Consiglio Federale della FIGC l'8 giugno 2020. Tale comunicato ha stilato una classifica definitiva del campionato, basata su nuovi criteri per i punteggi, ha annullato i match fino a quel momento non disputati e ha regolamentato le promozioni, le retrocessioni, i play-off e i play-out. Vista la sospensione del torneo a causa della pandemia, è stata concessa la facoltà di rinunciare ai play-off o ai play-out senza ulteriori sanzioni oltre alla sconfitta a tavolino, possibilità alla quale hanno aderito sei società: Pontedera (che era ammesso direttamente al secondo turno dei play-off del Girone A), Arezzo, Pro Patria (primo turno play-off del Girone A), Piacenza, Modena (primo turno play-off del Girone B) e Vibonese (la cui rinuncia preventiva ai play-off è risultata ininfluente in quanto sarebbe stata ammessa ai play-off del Girone C in sostituzione della Ternana solo nel caso in cui quest'ultima avesse vinto la Coppa Italia Serie C).

Promozioni
Come nelle cinque precedenti stagioni, le squadre classificate al primo posto dei tre rispettivi gironi sono promosse direttamente in Serie B. Ad esse si aggiunge la vincente dei play-off.

Play-off
Partecipano ai play-off complessivamente 28 squadre: 21 di esse (7 per ciascun girone) disputano i play-off di girone, mentre le rimanenti 7 sono ammesse direttamente ai play-off nazionali.

Primo turno play-off del girone
Le 18 squadre ammesse (dalla 5ª alla 10ª posizione in ogni girone) si affrontano in gara unica e in casa della miglior classificata, come segue:
La 5ª affronta la 10ª del medesimo girone;
La 6ª affronta la 9ª del medesimo girone;
La 7ª affronta l'8ª del medesimo girone.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, viene ammessa alla fase successiva la migliore classificata tra le due.

Secondo turno play-off del girone
Le 3 squadre vincitrici del primo turno si affrontano insieme alla quarta classificata di ogni girone in gara unica, come segue:
La 4ª affronta, in casa, la peggiore classificata;
Le altre due squadre si affrontano in casa della migliore classificata tra le due.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari viene ammessa alla fase nazionale la migliore classificata tra le due.

Primo turno play-off nazionali
Prendono parte al primo turno dei play-off nazionali le 6 squadre che hanno superato il secondo turno dei play-off del girone, le 3 squadre classificatesi al terzo posto in ogni girone e la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C (o la subentrata). In questo turno si disputano 5 incontri in totale, tutti in gara unica (anziché ad andata e ritorno come previsto prima della pandemia). Le terze classificate, la vincitrice della Coppa Italia Serie C e la squadra "meglio classificata" (determinata applicando i seguenti criteri, nell'ordine: migliore piazzamento nella classifica finale del proprio girone; maggiore numero di punti nella classifica finale del proprio girone; maggiore numero di reti medie a partita segnate nel proprio girone; sorteggio se permane situazione di parità) tra le 6 squadre ammesse dai play-off del girone sono considerate "teste di serie". Gli accoppiamenti con le altre 5 squadre vengono decisi tramite sorteggio. Le squadre teste di serie hanno il vantaggio di giocare in casa. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, viene ammessa alla fase successiva la squadra testa di serie.

Secondo turno play-off nazionali
Al secondo turno del play-off nazionali si aggiungono, alle 5 squadre vincitrici del turno precedente, anche le 3 seconde classificate in ogni girone. In questo turno si disputano in totale 4 incontri in gara unica (anziché ad andata e ritorno come previsto prima della pandemia). Le 3 seconde classificate e la squadra "meglio classificata" (determinata applicando gli stessi criteri utilizzati nel primo turno) sono considerate "teste di serie". Gli accoppiamenti con le altre 4 squadre sono definiti tramite sorteggio. Le squadre teste di serie giocano in casa. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, viene ammessa alle "Final Four" la squadra testa di serie.

Final four
Le 4 squadre che hanno superato il secondo turno dei play-off nazionali si affrontano in un mini-torneo, che prevede semifinali e finale, in gara unica (anziché ad andata e ritorno come previsto prima della pandemia) e in casa della squadra "meglio classificata" (determinata applicando gli stessi criteri utilizzati nel primo e nel secondo turno) tra le due che si affrontano. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari sono previsti due tempi supplementari da 15' e, in caso di ulteriore parità, i tiri di rigore. Gli accoppiamenti delle semifinali sono decisi mediante sorteggio libero. La squadra che risulta vincente al termine delle final four viene promossa in Serie B.

Casi particolari
Nel caso in cui i playoff fossero stati interrotti a causa dell'emergenza sanitaria, e la loro conclusione non fosse avvenuta entro il 20 agosto 2020, era prevista la promozione di diritto in Serie B della squadra meglio classificata fra i tre gironi tra quelle non già eliminate al momento della sospensione. Poiché la vincitrice della Coppa Italia Serie C si è classificata al decimo posto nel proprio girone, l'undicesima di quel girone ha acquisito il diritto a partecipare in sua vece al primo turno dei play-off.

Retrocessioni 
Erano previste 9 retrocessioni in Serie D, tre per ogni girone. L'ultima classificata retrocedeva direttamente, mentre le quattro squadre classificatesi fra il 16º e 19º posto hanno disputato i play-out in gara doppia.

Play-out
La disputa dei play-out tra le squadre classificatesi dal quintultimo al penultimo posto avviene con i seguenti abbinamenti:
 la quintultima classificata contro la penultima, con gara di andata sul campo della penultima;
 la quartultima contro la terzultima, con gara di andata sul campo della terzultima.
In caso di parità di punteggio dopo il match di ritorno si tiene conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra meglio posizionata nel girone. Non sono previsti tempi supplementari, né tiri di rigore, né il ricorso alla regola dei gol in trasferta. La squadra che perde l'incontro viene retrocessa in Serie D.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
Nota: a seguito della conclusione anticipata del torneo, il punteggio finale () è calcolato secondo la formula , dove:
 è il punteggio totale accumulato in classifica fino al momento della sospensione definitiva;
 è la media punti realizzati nelle gare disputate in casa fino al momento della sospensione definitiva;
 è il numero di partite rimanenti da giocare in casa secondo il calendario ordinario;
 è la media punti realizzati nelle gare disputate in trasferta fino al momento della sospensione definitiva; 
 è il numero di partite rimanenti da giocare in trasferta secondo il calendario ordinario.

Legenda:
      Promosso in Serie B 2020-2021.
      Ammessa direttamente ai play-off nazionali.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie D 2020-2021.

Regolamento:
La classifica finale viene determinata tenendo conto del punteggio finale in classifica e, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, mediante la compilazione di una classifica avulsa fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:
 dei punti conseguiti negli incontri diretti;
 della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);
 della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);
 della differenza fra la media a partita delle reti segnate e la media a partita delle reti subite nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone; 
 del maggior numero di reti segnate in media a partita nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone; 
 del minor numero di reti subite in media a partita nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone;
 del sorteggio.

Note:
Il Pontedera, l'Arezzo e la Pro Patria (subentrante per la vittoria della Coppa Italia Serie C della Juventus U23) rinunciano alla disputa dei play-off.
Il Siena ha scontato un punto di penalizzazione.

La Giana Erminio è stata poi riammessa in Serie C 2020-2021 a completamento di organico.

Risultati

Tabellone 
I match non disputati sono tutti stati annullati, come deciso dal Consiglio Federale della FIGC, a causa della pandemia di COVID-19.

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggi

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Monza (18)
 Minor numero di vittorie: Gozzano e Pianese (4)
 Maggior numero di pareggi: Pistoiese (15)
 Minor numero di pareggi: Lecco e Monza (7)
 Maggior numero di sconfitte: Gozzano (13)
 Minor numero di sconfitte: Monza (2)
 Miglior attacco: Monza (53 gol fatti)
 Peggior attacco: Pergolettese (21 gol fatti)
 Miglior difesa: Monza (18 gol subìti)
 Peggior difesa: Giana Erminio e Olbia (44 gol subìti)
 Miglior differenza reti: Monza (+35)
 Peggior differenza reti: Giana Erminio, Gozzano e Olbia (-16)
Partite
 Partita con più reti: Carrarese-Olbia 4-2 e Alessandria-Olbia 3-3 (6)
 Partita con maggiore scarto di gol: Renate-Pontedera 4-0, Giana Erminio-Pianese 0-4, Alessandria-Giana Erminio 4-0, Arezzo-Monza 0-4, Novara-Siena 4-0 e Monza-Lecco 4-0 (4)
 Giornata con maggior numero di gol: 31 (15ª giornata)
 Giornata con minor numero di gol: 15 (13ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
Nota: a seguito della conclusione anticipata del torneo, il punteggio finale () è calcolato secondo la formula , dove:
 è il punteggio totale accumulato in classifica fino al momento della sospensione definitiva;
 è la media punti realizzati nelle gare disputate in casa fino al momento della sospensione definitiva;
 è il numero di partite rimanenti da giocare in casa secondo il calendario ordinario;
 è la media punti realizzati nelle gare disputate in trasferta fino al momento della sospensione definitiva; 
 è il numero di partite rimanenti da giocare in trasferta secondo il calendario ordinario.

Legenda:
      Promosso in Serie B 2020-2021.
      Ammessa direttamente ai play-off nazionali.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie D 2020-2021.

Regolamento:
La classifica finale viene determinata tenendo conto del punteggio finale in classifica e, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, mediante la compilazione di una classifica avulsa fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:
 dei punti conseguiti negli incontri diretti;
 della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);
 della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);
 della differenza fra la media a partita delle reti segnate e la media a partita delle reti subite nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone; 
 del maggior numero di reti segnate in media a partita nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone; 
 del minor numero di reti subite in media a partita nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone;
 del sorteggio.

Note:
Il Piacenza e il Modena rinunciano alla disputa dei play-off.

Il Ravenna è stata poi riammessa in Serie C 2020-2021 a completamento di organico.

Risultati

Tabellone 
I match non disputati sono tutti stati annullati, come deciso dal Consiglio Federale della FIGC, a causa della pandemia di COVID-19.

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggi

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: L.R. Vicenza (18)
 Minor numero di vittorie: Arzignano Valchiampo, Imolese e Rimini (4)
 Maggior numero di pareggi: Gubbio (13)
 Minor numero di pareggi: Südtirol (3)
 Maggior numero di sconfitte: Fano (16)
 Minor numero di sconfitte: L.R. Vicenza e Reggio Audace (2)
 Miglior attacco: Reggio Audace (45 gol fatti)
 Peggior attacco: Arzignano Valchiampo (18 gol fatti)
 Miglior difesa: L.R. Vicenza (12 gol subìti)
 Peggior difesa: Cesena, Fano e Rimini (42 gol subìti)
 Miglior differenza reti: L.R. Vicenza (+29)
 Peggior differenza reti: Fano e Rimini (-18)
Partite
 Partita con più reti: Padova-Fano 6-1 e Südtirol-Modena 4-3 (7)
 Partita con maggiore scarto di gol: Padova-Fano 6-1 e Südtirol-Arzignano Valchiampo 5-0 (5)
 Giornata con maggior numero di gol: 33 (2ª giornata)
 Giornata con minor numero di gol: 15 (19ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 
Nota: a seguito della conclusione anticipata del torneo, il punteggio finale () è calcolato secondo la formula , dove:
 è il punteggio totale accumulato in classifica fino al momento della sospensione definitiva;
 è la media punti realizzati nelle gare disputate in casa fino al momento della sospensione definitiva;
 è il numero di partite rimanenti da giocare in casa secondo il calendario ordinario;
 è la media punti realizzati nelle gare disputate in trasferta fino al momento della sospensione definitiva; 
 è il numero di partite rimanenti da giocare in trasferta secondo il calendario ordinario.

Legenda:
      Promosso in Serie B 2020-2021.
      Ammessa direttamente ai play-off nazionali.
  Partecipa ai play-off o ai play-out.
      Retrocesso in Serie D 2020-2021.

Regolamento:
La classifica finale viene determinata tenendo conto del punteggio finale in classifica e, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, mediante la compilazione di una classifica avulsa fra le squadre interessate tenendo conto nell'ordine:
 dei punti conseguiti negli incontri diretti;
 della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);
 della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);
 della differenza fra la media a partita delle reti segnate e la media a partita delle reti subite nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone; 
 del maggior numero di reti segnate in media a partita nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone; 
 del minor numero di reti subite in media a partita nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone;
 del sorteggio.

Note:
Il Rieti ha scontato 5 punti di penalizzazione.
Il Catania e la Casertana hanno scontato 2 punti di penalizzazione.
La Vibonese (eventuale subentrante in caso di vittoria della Coppa Italia Serie C da parte della Ternana) rinuncia alla disputa dei play-off.
L'AZ Picerno retrocesso all'ultimo posto a play-out già giocati.
Tenendo presente il principio di slittamento in classifica dovuto alla retrocessione dell'AZ Picerno, il Bisceglie ha pieno diritto di iscriversi in Serie C 2020-2021.

Risultati

Tabellone 
I match non disputati sono tutti stati annullati, come deciso dal Consiglio Federale della FIGC, a causa della pandemia di COVID-19.

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggi

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Play-out

Statistiche

Squadre

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Reggina (21)
 Minor numero di vittorie: Bisceglie e Rende (3)
 Maggior numero di pareggi: Casertana (14)
 Minor numero di pareggi: Monopoli (3)
 Maggior numero di sconfitte: Rieti (20)
 Minor numero di sconfitte: Bari (2)
 Miglior attacco: Bari e Reggina (54 gol fatti)
 Peggior attacco: Rende (19 gol fatti)
 Miglior difesa: Reggina (19 gol subìti)
 Peggior difesa: Rieti (64 gol subìti)
 Miglior differenza reti: Reggina (+35)
 Peggior differenza reti: Rieti (-35)
Partite
 Partita con più reti: Avellino-Catania 3-6 e Sicula Leonzio-Vibonese 2-7 (9)
 Partita con maggiore scarto di gol: Casertana-Rieti 6-1, Viterbese Castrense-Rende 6-1, Vibonese-Catania 5-0 e Sicula Leonzio-Vibonese 2-7 (5)
 Giornata con maggior numero di gol: 37 (17ª giornata)
 Giornata con minor numero di gol: 13 (30ª giornata)

Individuali

Classifica marcatori

Play-off (fase nazionale)

Ottavi di finale

Quarti di finale

Final Four

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2019
Calcio nel 2020
2019